Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo – międzynarodowy mityng lekkoatletyczny organizowany w latach 1985–1995 w brazylijskim São Paulo, między 1996–2001 i 2010–2012 w Rio de Janeiro, 2002–2009 i 2013–2014 w Belém,  w 2016–2017 w São Bernardo do Campo, a od 2018 w Bragança Paulista (z przerwą w 2015). Zawody znajdowały się w kalendarzu World Athletics Tour i miały rangę Grand Prix IAAF, a po reformie kalendarza w 2010 należą do cyklu World Challenge Meetings.

Rekordy mityngu

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2009
 Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2010
 Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2011
 Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2012
 Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2016
 Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017
 Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna 
 Strona z rekordami mityngu